Gyrinomimus är ett släkte av fiskar. Gyrinomimus ingår i familjen Cetomimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Gyrinomimus